Chapel Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Chapel Hill Historic District (Maryland), NRHP-Nr. 05001477
 Chapel Hill Historic District (North Carolina), NRHP-Nr. 71000604